JAMB steht für:
 Joint Admission and Matriculation Board, Zulassungs- und Matrikulationsausschuss ghanaischer und nigerianischer Universitäten
 JAMB (Betriebssystem)

Jamb bezeichnet:
 Jamb (Indien), ein Ort im indischen Bundesstaat Maharashtra

JAMB